Сан-Роман-де-лос-Монтес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 45 км². Население — 1782 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 77 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Толедо